Abwerzger ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Abwerzger (* 1975), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Norbert Abwerzger (* 1952), österreichischer Fußballspieler